Джордж Кемпбелл ()

 Джордж Кемпбелл (мовознавець) (George L. Campbell, 1912—2004)
 Джордж Кемпбелл Скотт